Hradec (tschech. ‚Burg, Stadt‘) ist der Name folgender geographischer Objekte:  

 Hradec Králové, Stadt im Královéhradecký kraj (Ostböhmen), Tschechien (dt. Königgrätz)
 Jindřichův Hradec, Stadt im Jihočeský kraj (Südböhmen), Tschechien
 Hradec nad Moravicí im Moravskoslezský kraj (Schlesien), Tschechien (dt. Grätz)
 Hradec nad Svitavou im Pardubický kraj, Mähren, Tschechien
 Hradec u Ledče nad Sázavou, Gemeinde in Mittelböhmen, Tschechien (dt. Hradetz)
 Hradec u Stoda, Gemeinde im Plzeňský kraj (Westböhmen), Tschechien (dt. Hradzen)
 Krty-Hradec, Gemeinde im Böhmerwald, Tschechien 
Gemeindeteile:
 ein Gemeindeteil der Stadt Prievidza, Slowakei
 Hradec u Mnichova Hradiště, Ort der Stadtgemeinde Mnichovo Hradiště in Nordböhmen, Tschechien (dt. Hradetz)
 Hradec u Kadaně, Ort in der Gemeinde Rokle, Nordböhmen, Tschechien
 Hradec u Strakonic, Ort in der Gemeinde Krty-Hradec im Böhmerwald, Tschechien
 Hradec u Jeseníka, Ort in der Gemeinde Hradec-Nová Ves in Tschechisch-Schlesien, Tschechien 
 Hradec u Stříbrné Skalice, Ort in der Gemeinde Stříbrná Skalice in Mittelböhmen, Tschechien (dt. Hradetz)
 ein Ortsteil von Hradec-Nová Ves, Gemeinde in Tschechisch-Schlesien, Tschechien
 eine Ortslage der Gemeinde Nová Hradečná, Okres Olomouc, Tschechien
Burgen und Berge:

Levý Hradec, slawische Burgstätte in Roztoky bei Prag
Pravý Hradec, slawische Burgstätte bei Klecany

Hradec ist der Name folgender Personen:
 z Hradce, böhmisches Adelsgeschlecht, siehe Neuhaus (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Hrádek
 Grad (Ortsname) – zur Etymologie